GCR to skrót który może oznaczać:

 Group Code Recording – sposób zapisu dyskietek
 Grey component replacement – technikę DTP
 Ghost-canceling reference – specjalny sygnał telewizyjny
 Gas Cooled Reactor  - rodzaj reaktora jądrowego
 Galactic cosmic ray  - rodzaj promieniowania kosmicznego